Альбомы с названием «Wish»:

 Wish (альбом The Cure), 1992
 Wish (альбом Reamonn)
 Wish (альбом Feargal Sharkey), 1988,
 Wish (альбом Yuna Ito)
 Wish (альбом Joshua Redman), 1993
 Wish (альбом Janice Vidal (2010))
 Wish (альбом Janice Vidal (2009))